Мокра е топоним и може да се отнася за:

 Мокра или Якубица - планина в Северна Македония;
 Мокра - планина в Южна Албания;
 Мокра – област в Южна Албания;
 Мокра гора - планина в северозападно Косово на границата със Сърбия и Черна гора;
 Мокра гора - село в община Ужице, Златиборски окръг на Сърбия.